De Europe Cup, voorheen 'ETTU Cup' is het op een na hoogste toernooi voor clubteams in het Europese tafeltennis, na de European Champions League. De European Table Tennis Union organiseert de 'Europa Cup II' in het seizoen 1964/65 voor het eerste voor mannenteams en begon een jaar later met het vrouwentoernooi. Het toernooi heette tot 1984 de European Fair Cities Cup en vervolgens tot 2005 Nancy Evans Cup. Dit werd in 2005 ETTU Cup. Vanaf het seizoen 2019-2020 wordt het toernooi gespeeld onder de naam Europe Cup.

Finales mannen

Finales vrouwen 

 *3B Berlin werd in 2010 ttc berlin eastside
 **In 2011 was de ETTU Cup het enige Europese toernooi omdat de Champions League niet werd gehouden.

Referenties 

Tafeltenniswedstrijd